

Patronyme 

 Daniel Freitas (né en 1991), coureur cycliste portugais ;
 Eduardo Freitas, officiel portugais du sport automobile et directeur de course ;
 Fernando Freitas (né en 1947), footballeur portugais ;
 Kacio Freitas (né en 1994), coureur cycliste brésilien ;
 Luís de Freitas Branco, compositeur portugais ;
 Manuel de Freitas (1972-), poète, éditeur et critique littéraire portugais ;
 Marcos Freitas (né en 1988), pongiste portugais ;
 Maria Lopes de Freitas (née en 1997), nageuse angolaise ;
 Nelson Freitas, chanteur de cabo love ;
 Nicolás Freitas (né en 1993), joueur de rugby à XV uruguayen ;
 Pedro de Freitas Branco, chef d'orchestre portugais.
 Pete de Freitas, batteur américain.
 Stéphane de Freitas (né en 1986), artiste, réalisateur et entrepreneur français.
 Zero Freitas (né vers 1955), homme d’affaires et collectionneur brésilien.

Toponyme 

 Teixeira de Freitas, ville brésilienne du sud de l'État de Bahia.

Édifice
 Stade Bento Freitas, dans la ville de Pelotas, dans l'État brésilien du Rio Grande do Sul.